

Населені пункти та їхні частини
 Міколаювка — село в гміні Ужендув Красницького повіту Люблінського воєводства
 Міколаювка — село в гміні Шиплішкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Міколаювка — частина села Кожухув у гміні Висьмежице Білобжезького повіту Мазовецького воєводства

Примітки